Березовое или Берёзовое — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Березовое — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Березовое — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Березовое — село в Ряжском районе Рязанской области.

Украина 
 Берёзовое — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Берёзовое — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Берёзовое — прежнее (до 1995 года) название села Берёзово в Хустском районе Закарпатской области.
 Берёзовое — село в Обуховском районе Киевской области.
 Берёзовое — село в Старобельском районе Луганской области.
 Берёзовое — село в Меловском районе Луганской области.
 Березовое — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Берёзовое — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Березовое — бывшее село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Берёзовое — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

Озёра 
 Березовое — озеро в Бежаницком районе Псковской области России.
 Березовое — озеро в Пустошкинском районе Псковской области России.
 Берёзовое — озеро в Уфе.

См. также